Montauban ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Montauban, Stadt und Verwaltungssitz des Départements Tarn-et-Garonne
 Arrondissement Montauban, ein Arrondissement in der französischen Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
 verschiedene darin liegende Kantone:
  Montauban-1
  Montauban-2
  Montauban-3
  Montauban-4
  Montauban-5
  Montauban-6
 Montauban-de-Bretagne, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Kanton Montauban-de-Bretagne im Département Ille-et-Vilaine
 Montauban-de-Luchon, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Montauban-de-Picardie, Gemeinde im Département Somme
 Montauban-sur-l’Ouvèze, Gemeinde im Département Drôme
 

Montauban ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cousin-Montauban (1796–1878), französischer General und Staatsmann
 Jacques Pousset de Montauban († 1685), französischer Jurist, Parlamentsadvokat und Schriftsteller
 Marie de Montauban, französische Adlige und Mörderin
 Olivia Montauban (* 1991), französische Bahnradsportlerin